Куликівська селищна рада — Львівська область, Жовківський район
 Куликівська селищна рада — Чернігівська область, Куликівський район